Slovenija:
 Bodrež (Kanal ob Soči, Slovenija), naselje u sastavu općine Kanal ob Soči
 Bodrež (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah